Der Dresden-Marathon ist ein Marathon, der seit 1999 an einem Sonntag im Oktober in der historischen Altstadt Dresdens stattfindet. Zur Veranstaltung gehören auch ein Halbmarathon, ein 10-km-Lauf und ein Zehntelmarathon über 4,2 km für alle Altersklassen. Der Teilnehmerrekord liegt bei etwa 8700 Läufern im Jahr 2014.

Die Strecke startet auf der Ostra-Allee und führt in zwei Runden auf einem flachen Rundkurs durch das Stadtzentrum, die Neustadt und den Großen Garten. Dabei ist die zweite Marathonrunde nur zu 65 % mit der ersten Runde identisch. Bereits nach wenigen hundert Metern passiert man den Zwinger und das Taschenbergpalais. Der Theaterplatz mit der Semperoper sowie Schloss, Kathedrale und Georgentor folgen auf dem ersten Kilometer, bevor auf der Augustusbrücke die Elbe überquert wird. Weiter geht es durch die Innere Neustadt und Äußere Neustadt bis zur Stauffenbergallee. Durch den Waldschlößchentunnel und über die Waldschlößchenbrücke geht es in die Stadtteile Johannstadt und Gruna. Nach einer Schleife um und durch den Großen Garten führt die Strecke an der Gläsernen Automobilmanufaktur vorbei bis zum Comeniusplatz. Nach zwei langen Geraden geht es auf dem Terrassenufer zum Ziel des Halbmarathons am Maritim-Hotel bzw. zum Abzweig der zweiten Halbmarathonrunde am Italienischen Dörfchen.

Statistik

Siegerlisten

Marathon 
Hervorhebungen: Streckenrekorde

Halbmarathon 
Hervorhebungen: Streckenrekorde

10 km 
Hervorhebungen: Streckenrekorde

4,2 km (ab 2011) 
Hervorhebungen: Streckenrekorde

Siehe auch 

 Oberelbe-Marathon
 Liste von Marathonläufen
 German Road Races

Weblinks 

 Offizielle Website
 Läuferbericht von Anton Lautner 2011
 Läuferbericht 2010
 Läuferbericht 2009
 Läuferbericht vom Dresden-Marathon 2005 auf marathon4you.de
 Bericht vom Dresden-Marathon 2008 von Thomas Schmidtkonz

Fußnoten 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Marathon
Gegründet 1999